Shengavit (armeniska: Շենգավիթ վարչական շրջան, Šengavit' varčakan šrĵan) är ett av de tolv distrikten i Jerevan i Armenien. Shengavit ligger i den sydvästra delen av staden. Det gränsar till distrikten Malatia-Sebastia, Kentron, Erebuni och Nubarashen. I söder gränsar Shengavit till provinsen Ararat.

År 2016 hade Shengavit omkring 139 100 invånare och en yta på 48,5 kvadratkilometer. 

Jerevans andra flygplats Erebuni flygplats ligger inom distriktet. Där ligger också Jerevans ångkraftverk.

Shengavit är ett av Jerevans mest industrialiserade distrikt med många stora industrianläggningar.

Historia

Tidig historia

Den trakt där dagens Shengavit ligger har varit befolkad sedan åtminstone år 3.200 före Kristus, under Kura–Araxeskulturen i tididg bronsålder. Utgrävningar i Shengavitbosättningen påbörjades 1938 under ledning av arkeologen Yevgeny Bayburdyan, som då grävde ett provdike på kullen. Detta ledde till fortsatt arkeologisk utgrävning på platsen. Arkeologen Sandro Sardarian återupptog utgrävningar mellan 1958 och 1983, men detta arbete är dåligt dokumenterat. 

År 2000 påbörjades omfattande utgrävningar under ledning av arkeologen Hakop Simonyan, vilka fortsatte 2009, 2010 och 2012. Under arbetet nåddes en hel kolonn ända ned till berggrunden, vilket visade att det fanns åtta–nio distinkta nivåer. Dessa omspänner en tidsepok mellan 3200 före Kristus och 2500 före Kristus. Arkeologerna hittade också bevis för senare användning av platsen fram till 2200 före Kristus. Också en rad stora byggnader grävdes fram: runda byggnader med bredvidliggande fyrkantiga rum samt enkla runda hus. Särskilt intressant är en rad rituella anordningar som upptäcktes 2010 och 2012.

Den arkeologiska platsen Karmir Blur härstammar från första hälften av 600-talet före Kristus. Där låg den tidiager staden och befästningen Teishebaini, som byggdes av  kung Rusa II av Urartu.

Modern historia
Bostadsområdet Charbakh, som numera ligger inom distriktet Shengavit, bildades ursprungligen som en liten by 1924 söder om den historiska bosättningen Teishebaini på kullen Karmir Blur. Namnet Charbakh kommer från de persiska orden char (چهار), som betyder fyra, och bagh (باغ), som betyder trädgård. Byn var huvudsakligen hem för armeniska migranter från Nakhichevan/Naxçıvan och Van.

Historiska minnesmärken och museer
Shengavitbosättningen från 3200 före Kristus
Teishebaini, gammal urartuisk bosättning från 900-talet före Kristus 
Komitas Pantheon
Komitas Museum

Tunnelbanestationer
Gortsaranaïn 
Shengavit  
Garegin Nzhdehtorget 
Charbakh station

Bildgalleri

Se även
Shengavitbosättningen
Tunnelbanestation Shengavit

Källor
Denna artikel är baserad på artikeln Shengavit District på engelskspråkiga Wikipedia.

Noter

Jerevans distrikt